Le terme Feuille de rose peut faire référence à :
 feuille de rosier ;
 anulingus.